EC pode significar:

Era comum
 estação de correios (em Portugal)
 código ISO 3166-2:ZA da província do Cabo Oriental, África do Sul
Número EC, esquema de classificação oficial de enzimas.
Emenda Constitucional
 EC Comics - uma extinta editora de histórias em quadrinhos
Desambiguações de siglas